Чак «Чарли» Шейр (; 14 марта 1927 года, Акрон, штат Огайо, США — 7 июня 2012 года, Честерфилд, штат Миссури, США) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции центрового. Учился в университете Боулинг-Грин, в 1950 году был выбран на драфте НБА под 1-м номером командой «Бостон Селтикс», однако не сыграл за неё ни одного матча, а в НБА стал играть только со следующего года. Позже выступал за команды «Форт-Уэйн Пистонс», «Милуоки / Сент-Луис Хокс» и «Миннеаполис Лейкерс». Всего в НБА провёл 9 неполных сезонов. В сезоне 1957/1958 годов Шейр стал чемпионом НБА в составе «Хокс». Всего за карьеру в НБА сыграл 596 игр, в которых набрал 4928 очков (в среднем 8,3 за игру), сделал 4986 подборов и 809 передач.

Смерть 
Чак Шейр умер 7 июня 2012 года в городе Честерфилд (штат Миссури).

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Уотерлу Хокс»
Игроки «Форт-Уэйн Пистонс»
Игроки «Милуоки Хокс»
Игроки «Сент-Луис Хокс»
Игроки «Миннеаполис Лейкерс»